

Населені пункти та їхні частини
 Залево — місто в Ілавському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залево — гміна в Ілавському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залево — село в гміні Міломлин Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залево — частина села Дембожиці в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки